Султан Асильханович Бусурманов (; 10 мая 1996, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, вратарь клуба «Тобол» Костанай.

Карьера

Клубная 
Воспитанник костанайского футбола. Футбольную карьеру начал в 2015 году в составе клуба «Тобол» Костанай. 7 мая 2015 года в матче против кызылординского «Кайсара» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В сборной 
28 марта 2017 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Люксембурга (2:1).

Клубная статистика

Достижения 
 «Тобол» Костанай
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2020
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2018

Ссылки 
 
 
 
 Профиль  на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тобол» Костанай